Isabel de Lorena (1400-muerta en Angers el 28 de febrero de 1453) fue duquesa de Lorena (1431-1453), y por su matrimonio en 1420 con Renato de Anjou, duquesa consorte de Anjou, condesa consorte de Provenza, de Maine y de Guisa, y reina consorte de Nápoles (y, aunque en rivalidad contra Juan II de Aragón,  reina consorte titular de Jerusalén, de Sicilia y de Aragón) (1435-1453).

Biografía

Era hija de Carlos II, duque de Lorena, y de Margarita del Palatinado.

Se casó en Nancy el 24 de octubre de 1420 con Renato de Anjou (1409-1480), conde de Guisa y heredero del ducado de Bar, y posteriormente rey de Nápoles, conde de Provenza y duque de Anjou. Por el tratado de Foug, firmado en 1419, se acordó que los dos ducados (Lorena y Bar) compartiesen el mismo soberano, aunque cada uno conservaría sus propias instituciones. A la muerte de su padre, en 1431, heredó el ducado de Lorena que compartió con su marido, nombrándolo duque titular.

Isabel murió en Angers el 28 de febrero de 1453. A la muerte de su esposa, Renato I renunció a la corona de Lorena a favor de su hijo mayor Juan II de Lorena, pero no a la de Bar, que tenía por derecho propio.

Matrimonio e hijos 
En 1420 se casó con el infante Renato I de Nápoles, que en 1434, a la muerte de su hermano Luis III de Nápoles, heredó el condado de Provenza. Así mismo, en 1435 Renato heredó el reino de Nápoles de parte de Juana II, que había nombrado heredero a su hermano Luís III, y a la muerte de este todos los bienes y derechos pasaron a Renato.

De este matrimonio nacieron diez hijos, casi todos fallecidos en la infancia:

 Juan II de Lorena (1425-1470), duque de Lorena y rey titular de Nápoles
 Renato, nacido en 1426, muerto joven
 Luis, marqués de Pont-à-Mousson (1427-1445)
 Nicolás (1428-1430)
 Yolanda (2 de noviembre de 1428-23 de marzo de 1483), casada en 1445 con Federico II de Lorena, conde de Vaudémont y serán padres de Renato II de Lorena.
 Margarita (23 de marzo de 1429 o 1430-25 de agosto de 1482), casada con Enrique VI, Rey de Inglaterra
 Carlos (1431-1432)
 Isabel, muerta joven
 Luisa (1436-1438)
 Ana (1437-1450)

Antepasados

Bibliografía
Salmonson, Jessica Amanda (1991) The Encyclopedia of Amazons. Paragon House. Pág 126-7. ISBN 1-55778-420-5

Duques de Lorena
Reinas consortes de Nápoles
Condesas de Provenza
Condesas de Maine
Duquesas de Anjou
Reinas consortes del siglo XV

Casa de Lorena
Duquesas de Francia del siglo XV